

Geografia
 Casu – denominazione alternativa di Caso, comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Asturie

Cucina
 Casu axedu – formaggio sardo
 Casu martzu – formaggio sardo

Persone
 Andrea Casu - politico italiano
 Antonella Casu – politica italiana
 Antonino Casu – carabiniere italiano
 Franco Casu – fantino italiano
 Giovanni Casu – musicista italiano
 Pietro Casu – presbitero, scrittore e filologo italiano